Il pugilato è inserito nel programma dei Giochi europei sin dall'edizione inaugurale che si è svolta nel 2015.

Edizioni

Medagliere complessivo
Aggiornato alla seconda edizione

Collegamenti esterni
Sito ufficiale